Take Me Home – album Cher
 Take Me Home – album One Direction

 „Take Me Home” – singel Cher
 „Take Me Home” – singel Phila Collinsa